Jan Bechyně může být:

 Jan Bechyně (fotograf) (1866–1960) – český fotograf, bratr Stanislava a otec entomologa Jana
 Jan Bechyně (entomolog) (1920–1973) – český entomolog, syn předchozího
 Jan Bechyně, vl. jm. Jan Bechyna (1810–1834) – český vrah a domnělý hudební skladatel